Vulcain steht für:

 Vulcain (Raketentriebwerk) der ESA, das in der ersten Stufe der Ariane 5 eingesetzt wird
 Vulcain (Band), französische Heavy-Metal-Band aus Paris
 Vulcain (Uhrenmarke) der Manufacture des montres Vulcain SA (vormals PMH SA)

Siehe auch:
 Vulkan (Begriffsklärung)
 Vulcan